Andrea Landriscina – autore italiano
 Luis Landriscina – attore e scrittore argentino
 Mario Landriscina – politico italiano, sindaco di Como